Pascari este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Petru Pascari (n. 1929), politician sovietic moldovean.
 Cosmin Pascari (n. 1998), canotor român.

Vezi și
Pascaru